Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира В. Менчик и претенденткой С. Граф проходил с 26 июня по 17 июля 1937 года в Земмеринге.

Матчу предшествовал крупный международный женский турнир (12 участниц из 10 стран), где в отсутствие Менчик победила Граф; это позволило ей вызвать Менчик на матч за мировое первенство. ФИДЕ, не являясь организатором матча, одобрило его проведение: президент ФИДЕ А. Рюэб утвердил условия матча и согласился контролировать их. Матч игрался на большинство очков из 16 партий и закончился убедительной победой Менчик — 11½ : 4½ (+9 −2 =5), сохранившей звание чемпионки мира.

Таблица матча

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1937 год в шахматах